Затлер — фамилия:

 Затлер, Борис (Бернгард) Карлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4868; 25 декабря 1833.
 Затлер, Фёдор Карлович — генерал от инфантерии. 
 Затлер, Йозеф — немецкий художник-символист.

См. также 
 Затлерс